South ("sud" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 South – film documentario del 1920

Musica 
 South – gruppo musicale britannico
 South – album di Heather Nova del 2001

Persone 
 Eddie South (1904-1962) – violinista statunitense
 Joe South (1940-2012) – cantautore e chitarrista statunitense
 Melanie South (1986) – ex tennista britannica
 Stephen South (1952) – ex pilota automobilistico britannico

Pagine correlate 
 Cratere South